Мировой энергетический кризис 2021—2022 годов — кризисное состояние мировой экономики, резко обозначившееся в октябре 2021 года и завершившийся  к концу 2022 года.  

В октябре 2021 года цены на природный газ в Западной Европе стремительно выросли, на фоне перехода на возобновляемые источники энергии и сокращения поставок из Норвегии, России и СПГ из США, а также более высокого спроса на энергию.

В начале августа 2021 года фьючерсы на газ в Европе торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, к концу сентября они выросли более чем вдвое, в начале октября превысив рекордные 1900 долл. за тысячу кубометров (в пике, 6 октября, — до 1937 долл. за тыс. кубов), при средней цене в прошлые годы в 200 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены всё равно остаются высокими (по данным лондонской биржи ICE Futures: на 20 октября газ торговался по цене 1125 долларов за тысячу кубометров, на 29 октября резко упали до 838 долларов, через день опять скакнув до прежней величины) и ожидается рост к концу года. В конце декабря цена на газ впервые в истории достигла 2220 долларов за тысячу кубометров, однако тут же последовал резкий обвал цены.

Ситуация с ростом цен на газ в Европе была связана, как отмечают эксперты, с несколькими факторами:
 оживлением мировой экономики после ковидного падения (восстановление экономики после пандемии);
 низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), вследствие суровых морозов в прошлом сезоне;
 высоким спросом на СПГ в Азии;
 ограничением предложения со стороны основных поставщиков (из США и Европы).
 переходом европейских стран на возобновляемые источники энергии (см. Углеродный налог и «Зеленый переход»)
В 2022 году к этому добавились санкции против энергетического сектора России, в связи с вторжением России в Украину, и связанный с этим дефицит энергоносителей на рынке.

Кризис можно считать закончившимся: высокий уровень заполненности газовых хранилищ Европы (до 92 %, при том, что в Европе ожидается самый теплый январь за последние годы) и возросшая доля ветрогенерации привёли к снижению спроса и падению биржевых цен на газ.

Юго-Восточная Азия

КНР 
С сентября 2021, поскольку почти половина китайских провинций не смогла уложиться в целевые показатели правительства по потреблению электроэнергии и находится под давлением из-за необходимости его сокращать, в Китае начались отключения электричества, перебои прошли в 17 из 22 регионов: в трёх индустриальных провинциях на северо-востоке Китая — Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, которые называют «ржавым поясом» Китая, электричество в жилых домах отключалось на несколько дней без каких-либо предупреждений. В 20 из 30 провинций Китая были введены ограничения на потребление электроэнергии для промышленных предприятий и домохозяйств:
так, в провинции Цзянсу полностью остановили работу 143 предприятий, более тысячи предприятий работают по графику «два через два»; в провинции Чжэцзян закрыли около 160 компаний, заводов и фабрик с высоким потреблением электроэнергии); в провинции Гуандун ряд предприятий перешли на график «два через пять» и снизили энергопотребление на 15 % от полного уровня загрузки. В провинции Ляонин в 14 городах полностью отключена электроэнергия.
Упал индекс деловой активности в промышленности Китая.
Подобная ситуация может привести к дальнейшим перебоям с поставками товаров из Китая и росту цен на них.

В свете этого, китайское правительство начало настоящую войну с майнинговыми фермами криптовалют (в некоторых провинциях расход электроэнергии на добычу биткоинов достиг почти 10 % от всего суммарного энергопотребления региона).

На рынках Китая наблюдалась высокая волатильность по всем ключевым ресурсным направлениям, включая нефть, уголь и газ. Так, во второй декаде октября стоимость тонны угля в Пекине доходила до рекордной отметки 2 тысячи юаней (порядка 312 долл.), в первых числах ноября прослеживается резкое снижение стоимости на 40 % (энергетический же рынок ЕС крайне зависим от волатильности на азиатских площадках).

В числе причин ограничения на потребление электроэнергии в Китае называют возросший спрос на электроэнергию, рекордно высокие цены на уголь и «климатические цели председателя Си Цзиньпина» (при этом, аналитики считают, что «климатические цели» играют в китайском энергетическом кризисе незначительную роль и приурочены к грядущей Олимпиаде).

20 августа 2022 года Reuters сообщил, что в июле 2022 Китай увеличил импорт угля из России на 14 % по сравнению с прошлым годом, он достиг максимального уровня за пять лет. Сообщается, что спрос на уголь в электроэнергетике вырос из-за рекордной жары.

Индия 
Индия находится на грани энергетического кризиса, поскольку запасы угля страны на тепловых электростанциях опасно низкие.

Центральная Азия

Киргизия 
В Киргизии «Северэлектро» ввело лимит потребления электроэнергии на счётчиках из-за низкого уровня воды в Токтогульском водохранилище. Основной причиной энергетического кризиса называется маловодный период, который переживает республика. В тёплое время года он привёл к засухе, которая больно ударила по местному сельскому хозяйству. С наступлением холодов — грозит остановкой крупнейшего каскада ГЭС, который обеспечивает страну большей частью энергии.

Казахстан 
В Казахстане с 1 января 2022 жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо; с 1 января цена газа на АЗС выросла в два раза, с 60 до 120 тенге за литр (0,27 долл.). Это в итоге вылилось массовые протесты в стране (однако уже на политической почве).

25 января: масштабный сбой в электроснабжении нескольких стран Центральной Азии произошёл из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане. Об этом сообщила во вторник казахстанская компания по управлению электрическими сетями «Кегок», уточнив, что вызвавший проблемы дисбаланс создан на стороне Узбекистана и Киргизии. Виновными в блэкауте в Казахстане назвали энергетиков Узбекистана и Киргизии. «25 января 2022 года в 11:59 ч. (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошёл наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ „Север-Восток-Юг Казахстана“», — говорится в сообщении.

Ближний Восток

Ливан 
В начале октября 2021 г. закрылись две крупнейшие электростанции Ливана, страна погрузилась в темноту. Всемирный банк назвал этот кризис в стране одним из крупнейших с 1850 года в мире. В стране наблюдается жёсткое нормирование электроэнергии, отключения достигают до 22 часов в день. Легальный импорт топлива практически невозможен.

8 января 2022 года весь Ливан остался в субботу без электричества: «Компания „Электричество Ливана“ отключила подачу электроэнергии на всей территории Ливана». Отключение связано с конфликтом вокруг станции в деревне Арамун под Бейрутом, жители которой попытались ворваться на станцию, протестуя в связи с постоянными отключениями электричества. В результате из строя вышла вся электросеть.

США 
Мировой рост цен на газ привёл к газовому дефициту на внутреннем рынке США.

В июне 2022 года на заводе Freeport по производству сжиженного природного газа в Кинтане, штат Техас, произошел взрыв трубопровода, находящегося под избыточным давлением, это привело к частичной остановке предприятия, которое не сможет вернуться на полную производственную мощность до конца 2022 года. Данный завод обеспечивает 20 % производства СПГ в США. Отмечается, что это приведет к еще большему и без того высоких цен на газ для конечных потребителей.

Крупный производитель алюминия Century Aluminium Co. заявил о приостановке своего крупного завода в Кентукки после того, как затраты на электроэнергию достигли уровня, при котором эксплуатация завода стала нерентабельной.

14 сентября 2022 года The Hill сообщил, что несмотря на то, что США резко увеличили свой собственный экспорт природного газа с начала кризиса, федеральное правительство сталкивается с требованиями сохранить большую часть продукции в США до зимы. В конце августа министр энергетики Дженнифер Грэнхольм призвала крупных нефтепереработчиков ограничить экспорт в Европу, сославшись на необходимость наращивания внутренних поставок дизельного топлива в преддверии зимы.

3 октября 2022 года Bloomberg сообщило, что цены на уголь достигли нового максимума. По данным агентства, уголь остается основным топливом для электростанций США, а возможный дальнейший рост цен еще более усилит давление на домохозяйства, которые уже столкнулись с рекордными счетами за электроэнергию. По данным Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи в области энергетики, около 20 миллионов домохозяйств по всей стране — или примерно каждое шестое — не смогли оплатить счета за коммунальные услуги.

Европа 

В Северо-Западной Европе 2021 год выдался безветренный, производство электроэнергии на ветряных электростанциях резко упало; из-за дефицита генерации происходит возврат угольной генерации (доля генерации на ископаемых видах топлива в Великобритании выросла до 61 %).

Рынок опасается нехватки газа зимой (ПГХ заполнены только на 75 %, что на 10 % ниже чем в прошлом году). Галопирующий рост цен на газ привёл к закрытию химических заводов в Великобритании и странах ЕС.

В Чехии, Прибалтике и др. странах планируют резко поднять цены на газ и электроэнергию  (что и произошло в конце года); в Чехии уже обанкротились несколько поставщиков электричества и газа[источник?].

Среднесуточная стоимость электроэнергии на энергетической биржи  выросла в конце декабря с 88 евро за мегаватт-час до 270 евро (а максимальный тариф в течение дня достигнет 468 евро; февральские фьючерсы на электроэнергию могут приблизится к отметке в 1 тыс. евро за МВт*час).

2022 год
Летом 2022 года в Европе начали приостанавливать свою работу энергоёмкие производства. Германия — концерн ArcelorMittal (один из крупнейших производителей стали) — заявил о закрытии двух своих заводов, в Бремене и Гамбурге (где уже до этого был введён сокращённый рабочий день), из-за высоких цен на энергоносители. В Словакии крупнейшее предприятие по выпуску алюминия  остановил производство из-за высокой стоимости электроэнергии..
В Литве крупный производитель азотных удобрений Achema с 1 сентября приостановил свою деятельность, в связи с резким ростом цен на природный газ. 
В Великобритании 13 % заводов сократили часы работы или избегают пиковых периодов, а 7 % останавливают производство на более длительные периоды — счета за электричество выросли более чем на 100 % по сравнению с прошлым годом; шесть из десяти британских предприятий оказались на грани закрытия из-за возросших цен на электроэнергию (Bloomberg со ссылкой на доклад группы Make UK, представляющей интересы британской промышленности) 
По заявлению европейской ассоциации производителей алюминия, около 50 % мощностей по производству алюминия и цинка в ЕС уже остановлены из-за энергетического кризиса. Сообщалось, что сокращение производства цинка, алюминия и кремния уже привело к тому, что потребители в сталелитейной, автомобильной и строительной отраслях Европы столкнулись с серьезным дефицитом, который компенсируется поставками из Китая и других стран.
Один из крупнейших производителей консервированных овощей и фруктов в Европе —  — приостановит производство на шесть недель в январе (так как этот период является самым затратным для компании), из-за высоких цен на энергоносители.

Европейские страны стали массово вводить экстренные меры для противодействия последствиям энергетического кризиса: в частности, французский президент Эммануэль Макрон охарактеризовал ситуацию как экстраординарную и призвал к «полной мобилизации» для борьбы с энергетическим кризисом, Швеция и Финляндия вынуждены были предоставить экстренную экономическую помощь своим производителям электроэнергии , власти ФРГ в общей сумме выделили 350 млрд евро для компенсации потребителям и компаниям последствия роста цен и разрыва экономических связей с Россией.

Сообщается, что ЕС может столкнуться с дефицитом угля в связи с санкциями против России и логистических проблем (большая часть угля из ЕС, который поступает через порты Амстердама, Роттердама и Антверпена, перевозится баржами по реке Рейн, но летом, из-за необычно высоких температур, уровень воды в реке снизился до 65 сантиметров, что уменьшило грузоподъемность грузовых барж на две трети). Цены на уголь на европейском хабе API2 в Роттердаме в конце июля достигли 380 долларов за тысячу тонн, это в четыре раза дороже, чем в прошлом году.
Правительства стран ЕС предприняли попытки компенсации шока от растущих цен на энергию с помощью множества мер, среди которых снижение налогов, прямые выплаты домохозяйствам и субсидии для компаний. По данным аналитического центра Брейгеля в Брюсселе, на эти цели в общей сложности было потрачено около 280 миллиардов евро.
По оценке Bloomberg, Европу ожидают нормированием энергии, экономический спад и обострение отношений с гражданами (так, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможны гражданские беспорядки).

20 сентября 2022 года Reuters сообщил, что цены на энергетический уголь достигли рекордных уровней из-за дефицита энергоносителей в Европе. По оценке издания, его причиной стал отказ от энергоносителей из России, ранее обеспечивавшей поставки в ЕС до 70 % энергетического угля и 40 % природного газа.  По данным агентства, 16 сентября 2022 года энергетический уголь в австралийском порту Ньюкасл, использующийся в качестве глобального эталона, торговался по 429 долларов за тонну по сравнению со 176 долларами за тонну годом ранее. Сообщалось также об отказе европейских стран от ряда экологических целей и планах накопления запасов ископаемого топлива и открытия ранее законсервированных угольных электростанций в преддверии «трудной зимы». По приведенным свидетельствам, европейские заказчики готовы платить в два раза больше, чем предлагают азиатские покупатели. В случае полного отказа от поставок природного газа из России и связанного увеличения расхода угля приведет к увеличению выбросов углекислого газа на 1,3% в год. 

21 сентября Reuters сообщил о кризисе ликвидности на фьючерсном рынке, в связи с резким повышением стоимости энергоносителей.  Использование кредитных денег привело к значительному увеличению финансовой нагрузки на энергетические компании. По заявлению норвежского Equinor, европейским энергетическим компаниям, за исключением британских, требуется не менее 1,5 трлн евро, чтобы покрыть расходы, связанные с ростом цен на газ, это сопоставимо со стоимостью субстандартных ипотечных кредитов в США в 1,3 триллиона долларов, массовая выдача которых спровоцировала глобальный финансовый кризис в 2007 году. 
Сообщалось также о росте цен на газ, базовые фьючерсы подскочили на 10 %. По мнению аналитиков, объявление мобилизации приведет к дальнейшему росту цен из-за опасений по поводу безопасности транзитных потоков. Сообщалось, что цены уже более чем в семь раз превысили их типичный сезонный уровень, в связи с этим возможна рецессия европейской экономики.   

Wall Street Journal привел оценки экономистов, согласно которым природный газ из России будет сложно заменить продуктом из других стран. Они прогнозировали высокие цены на газ до 2024 года, что угрожает «оставить шрамы» на производственном секторе Европы навсегда. 

Reuters сообщило, что зимой 2022/23 в Европе из за отключений электроэнергии могут выйти из строя часть мобильных сетей. Сообщалось, что решение России прекратить поставки газа по ключевому маршруту поставок в Европу после конфликта на Украине увеличило вероятность нехватки электроэнергии. Представители телекоммуникационной отрасли ЕС выразили опасения, что суровая зима подвергнет испытанию телекоммуникационную инфраструктуру Европы. Сообщалось, что в настоящее время во многих европейских странах недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми отключениями электроэнергии. Отмечалось, что привыкшие к бесперебойному электроснабжению в течение десятилетий, европейские страны обычно не имеют генераторов, поддерживающих электроэнергию в течение более-менее длительного времени. 

По мнению аналитиков из Goldman Sachs цена на газ снизится на 30 %. Эксперты заявляют, что в первом квартале 2023 года цена будет €85 за МВт•ч. Они связывают снижение цены с высокой заполненностью хранилищ, теплой осенью и существенные объемы закупленного но не выгруженного СПГ.

В октябре 2022 года средняя цена платы за газ в ЕС и Великобритании оказалось в два раза выше, чем в 2021 году.
В ноябре 2022 года, по данным консалтингового агентства VaasaETT, опубликованным Bloomberg, стали известно, что домохозяйства в Европе, несмотря на поддержку правительств в условиях энергетического кризиса, платят за электроэнергию и природный газ больше, чем когда бы то ни было. Так средняя цена на газ в Великобритании выросла в два раза до 18 евроцентов за киловатт-час, на электричество — на 67% до 36 евроцентов. Самый большой рост цен на электричество в октябре 2022 был в Дублине, где рост составил 44%. В столице Италии цена на газ выросла на 97%.

По данным Bloomberg, потери Европы из-за роста цен на энергоносители в результате вторжения России на Украину составили около 1 триллиона долларов. Причём, как сообщает агентство, это только начало самого глубокого кризиса за многие десятилетия. После этой зимы Европе придется пополнять запасы газа практически без поставок из России, что усилит конкуренцию за СПГ. Ожидается, что даже с появлением новых мощностей для импорта сжиженного природного газа рынок останется перегретым до 2026 года, когда станут доступны дополнительные производственные мощности из США и  Катара. «В следующем году правительствам будет намного сложнее справиться с этим кризисом» — заявил Мартин Девениш, директор консалтинговой компании S-RM. Особую роль, про мнению Bloomberg, здесь играет тот факт, что бюджетные возможности государств уже исчерпаны. Около половины стран-членов Европейского союза имеют долг, превышающий лимит блока в 60% валового внутреннего продукта. 

2023 год 

По результатам февральского анализа аналитического центра Bruegel, на защиту предприятий и домохозяйств от резкого роста цен на энергию страны Европы потратили около 800 млрд евро. Из них на ЕС пришлось — 681 млрд, Великобританию — 103, Норвегию — 8,1 млрд. Общая сумма расходов на борьбу с энергокризисом выросла с 706 млрд евро в ноябре до 792 млрд в феврале из-за прекращения большей части поставок газа из России. Самые большие затраты понесла Германия — 270 млрд евро. В расчете на душу населения лидерами пор расходам стали Люксембург, Дания, ФРГ. Как отмечает Bruegel, затраты европейских стран на борьбу с энергокризисом превысили фонд ЕС для восстановления экономики ЕС после COVID-19 в размере 750 млрд евро.

Бельгия 
Бельгия — одна из стран ЕС, которые с весны 2022 года призывали к установлению потолка оптовых цен на газ. В октябре премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что Европа рискует огромным сокращением промышленной активности и социальными волнениями, если она не примет быстрых мер по снижению цен на энергоносители по мере приближения зимы. По его мнению, существует риск массовой деиндустриализации европейского континента без вмешательства на газовом рынке.

Великобритания 
Великобритания находится в лидерах по использованию ветряной генерации (однако, страна не может обходиться без газа: по-прежнему 85 % домов в стране отапливаются газом, а 40 % газа идёт на выработку электроэнергии) и именно остановку ветряков (две недели в сентябре в Северном море был штиль) многие эксперты называют главным фактором, который сделал энергетический кризис в стране ещё более острым, чем во многих странах материковой Европы. В итоге, в сентябре и октябре электроэнергия подорожала более чем на 200 %.

Из-за противоэпидемических ограничений на передвижение рабочей силы в Британии возник дефицит бензина на АЗС, связанный с отсутствием достаточного числа водителей бензовозов и фур.

В Британии обанкротились 13 энергокомпаний, которые обслуживали около 1,5 млн потребителей; всего же по итогам 2021 года из-за стоимости «голубого топлива» в стране обанкротилось 27 энергокомпаний.
Могут прекратить производство также производители стали, стекла, керамики, бумаги и другие. Крупнейший железнодорожный перевозчик грузов в Великобритании Freightliner приостановил использование электровозов, перейдя на использование дизельных локомотивов.
Власти заявляют, что разрабатывают способы поддержки пострадавших энергоёмких отраслей.
В конце сентября с поддержкой «Северного потока — 2» выступил министр экономики, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг, хотя, по его словам, Лондон и меньше остальных европейских стран зависит от поставок российского газа.
В конце года европейские и британские энергетические компании предупредили власти о новом кризисе из-за дефицита газа, и просят власти поддержать энергетиков, население, бизнес.

23 августа The Telegraph сообщил о повышении предельной цены на энергоносители для конечных потребителей на 81 %. Предыдущее повышение произошло 1 апреля 2022 года. По прогнозам Citigroup инфляция в Великобритании достигнет 18,6 % в январе 2023 года, это станет самым высоким показателем с 1976 года.

В середине октября 2022 года Reuters сообщило, что британские покупатели запасаются электрическими одеялами, свечами и энергосберегающими мультиварками, поскольку растущие счета за газ и рекордный рост цен на продукты питания вынуждают их так готовиться к предстоящей суровой зиме. Спрос на пуховые и электрические одеяла вырос на 8%, продажи свечей — на 9%, энергосберегающей бытовой техники — на 54%.  Сеть универмагов John Lewis, в свою очередь, сообщила, что британцы покупают больше термобелья, перчаток и халатов, чтобы согреться дома, без включения термостата.

Несмотря на субсидирование счетов за электроэнергию на сумму в 60 миллиардов фунтов в течение шести месяцев, среднее домашнее хозяйство платит в два раза больше за отопление и освещение, чем год назад, отметило Reuters. Девять из десяти человек, опрошенных Barclaycard в Великобритании с 23 по 26 сентября, заявили, что их беспокоят счета за электроэнергию. А более половины — намерены сократить расходы и отказаться от развлечений ради оплаты электричества.

Резкий рост счетов за электроэнергию и цен на продукты питания в Великобритании привел к тому, что инфляция в стране достигла 41-летнего максимума. Потребительские цены выросли с октября 2021 года по октября 2022 на 11,1%

Инфляция выросла бы примерно до 13,8%, если бы правительство не вмешалось и не ограничило стоимость счетов за электроэнергию для домашних хозяйств в среднем до 2500 фунтов стерлингов в год.

По данным консалтинговой фирмы Mazars, в прошлом году количество банкротств в ресторанном бизнесе Великобритании из-за растущих цен на электроэнергию выросло на 60%, превысив показатели периода пандемии Covid.  Отраслевые лоббистские группы, в том числе UK Hospitality и British Beer and Pub Association, заявили ранее, что к началу 2023 года также могут обанкротиться более трети гостиничных предприятий. По мнению экспертов, для ресторанов и гостиниц Великобритании это будет очень суровая зима, связанная с борьбой за выживание. И если не вырастет поддержка со стороны государства, в чем есть большие сомнения, — банкротства будут только продолжаться.

По сообщению New York Times в декабре 2022 года в Великобритании ряд профсоюзов организовали забастовки. Главным требованием стало повышение заработной платы для борьбы с ростом цен. Перебои в предоставлении услуг были настолько сильны, что правительство задействовало военнослужащих для работы в службах скорой помощи и пограничного патрулирования. Было отмечено, что забастовки прошли у медсестёр, железнодорожников, сотрудников пограничной службы. Издание проинформировало, что 23-24 декабря будут бастовать почтовые работники и письма в эти дни доставляться не будут. Сборщики мусора в некоторых частях страны запланировали забастовку в период Рождества, а водители автобусов в Лондоне запланировали новые забастовки на январь.

Венгрия 
28 ноября 2022 года представитель правительства Венгрии заявил Reuters, что страна сможет поддерживать ограничение розничных цен на топливо в 2023 году только в случае бесперебойных поставок нефти из России, а также непрерывной работы нефтеперерабатывающего завода группы MOL в Сазхаломбатте. Было отмечено, что правительство премьер-министра Виктора Орбана ввело ограничение цен на топливо в ноябре 2021 года, чтобы защитить венгерских потребителей от роста инфляции, но было вынуждено сузить его рамки в июле из-за проблем с поставками.

Германия 
Немецкий энергетический концерн Uniper за первое полугодие 2022 зафиксировал убыток 12 млрд евро. DW сообщил, что более половины этих убытков связаны с ожидаемыми последствиями сокращения газовых поставок, а убытки в объёме 2,7 млрд связан с тем, что газопровод «Северный поток-2» так и не был запущен.

Чтобы предотвратить банкротство компании, управляющей системообразующими активами, правительству ФРГ пришлось предоставить ей многомиллиардную финансовую помощь, которая уже израсходована. 29 августа руководство Uniper попросило о дополнительных 4 млрд евро. Издание отметило, что кампания готовится к эксплуатации угольных электростанций, которые ранее были выведены в резерв и законсервированы в рамках программы отказа от угля.

5 сентября 2022 года СМИ сообщили о планах закрытия завода ArcelorMittal в Германии в связи с ростом цен на газ и электроэнергию. Кроме того, из-за «непомерных затрат на электроэнергию» были закрыты несколько алюминиевых заводов. Согласно опросу Ассоциации торгово-промышленных палат Германии (DIHK), 32 % предприятий Германии планируют ограничить производство или уже начали это делать, сообщалось об остановках целых производственных линий. Особенно негативно повышение цен отразилось на энергоемких отраслях экономики.

Правящая коалиция Германии согласовала в начале сентября 2022 года третий пакет помощи гражданам в связи с энергетическим кризисом и растущей инфляцией в размере 65 млрд евро. Всего в связи с этим власти выделили 94 млрд евро.

21 сентября министерство экономики Германии заявило о том, что вынуждено национализировать одного из крупнейшего операторов газохранилищ в Европе международную группу Uniper, пострадавшую из-за кризиса вызванного сокращение поставок из России. Капитал концерна будет увеличен на 8 млрд евро и еще около 500 млн евро будет выделено на покупку акций основного акционера Uniper, финской Fortum Oyj.

По данным Федерального объединения немецких банков (BDB) из-за роста цен на энергоносители и продолжающего роста инфляции экономке ФРГ грозит «сползание в рецессию». Эту же тенденцию констатировал глава Института экономических исследований Ifo Клеменс Фуст, основываясь на показателях индекса делового климата в Германии. 

Аналитики BDB посчитали, что ВВП страны в 2022 году вырастет на 1,4 % в 2022 году и сократится на 1,3 в 2003. При том, что в марте 2022 года они предсказывали рост ВВП Германии на 2,2 % в текущем году и на 2,9 % в 2023. Согласно данным BDB в 2022 году цены вырастут на 8 %, а в следующем году — на 6,2 %.

По сообщению Reuter, цены на электроэнергию в Германии выросли в 10 раз за последние два года, немецкие производители рассматривают возможности переноса производства за рубеж. Высокие цены на энергоносители привели к росту потребительской инфляцию в Германии до 10,9 % в сентябре, что стало самым высоким уровнем за 25 лет. Согласно исследованию Deutsche Bank, производство в Германии сократилось в 2022 году на 2,5 % и прогнозируется падение на 5 % в 2023 году из-за роста цен на энергоносители. По мнению аналитиков, текущий момент может рассматриваться как отправная точка деиндустриализации в Германии.

В октябре 2022 года министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что из-за энергетического и инфляционного кризиса часть больниц Германии могут обанкротится. Чтобы этого не случило, по словам чиновника, необходимо реагировать быстро и радикально. В основу заявления Лаутербаха легли требования Немецкой ассоциации больниц о необходимости быстрой помощи со стороны политиков. В противном случае общество опасается закрытия многочисленных лечебных заведений Германии. По данным Немецкой ассоциации больниц, дефицит финансирования на материальные затраты и энергию в 2022 и 2023 составит около 15 миллиардов евро.

На призывы создать какой-то «специальный фонд» для больниц в Германии, аналогичный специальному фонду в размере 100 миллиардов евро для военных, Лаутербах отреагировал отрицательно. «Мы не можем ввести специальный фонд для каждой области» — сказал он.

В начале ноября федеральное правительство Германии ввиду резкого роста цен на природный приняло решение о единовременной помощи домохозяйствам и небольшим компаниям. Им будет компенсирован взнос за газоснабжение в декабре в размере 9 миллиардов евро. «Экстренная помощь уже в пути», — написал в Twitter канцлер ФРГ Олаф Шольц. Общая стоимость реализации двухступенчатого плана по смягчению последствий резкого роста цен на газ для потребителей 91 млрд евро. Из них 66 млрд евро пойдут на субсидии домохозяйствам и малому бизнесу и 25 млрд евро — промышленным предприятиям.

14 ноября 2022 года заполненность газохранилищ Германии составила 100 %, такие данные привела Европейская ассоциация газохранилищ. Накопленный объём составил 245,44 тераватт-часа, в то время как максимальный объём 245,39 тераватт-часа. Таким образом, получается, что заполненность газохранилищ чуть более 100 %. В федеральном сетевом агентстве Германии, пояснили, что обеспеченная ёмкость хранилища не всегда соответствует физическим возможностям по хранению газа.

По подсчётам Reuters, совокупный масштаб программ финансовой помощи, который правительство Берлина запустило для поддержки энергетической системы страны после резкого роста цен и потери доступа к газу из России с февраля составил почти полтриллиона долларов. И данных средств, по мнению агентства, может не хватить. Это, по подсчетам Reuters, соответствует примерно 1,5 миллиардам евро в день с 24 февраля, около 12 % национального экономического производства или около 5400 евро на каждого человека в Германии.

«Немецкая экономика сейчас находится в очень критической фазе, потому что будущее энергоснабжения более неопределенно, чем когда-либо», — сказал Стефан Кутс, вице-президент и директор по исследованиям деловых циклов и роста Кильского института мировой экономики.

Согласно данным, предоставленным Кильским институтом, расходы Германии на импорт энергии вырастут в общей сложности на 124 миллиарда евро в этом и следующем году по сравнению с ростом на 7 миллиардов в 2020 и 2021 годах, что представляет собой серьезную проблему для энергоемких отраслей страны.

Химический сектор страны, наиболее подверженный росту цен на электроэнергию, ожидает, что производство упадет на 8,5 % в 2022 году, по данным отраслевой ассоциации VCI, которая предупреждает об «огромных структурных сдвигах в промышленном ландшафте Германии».

Италия 
По причине энергетического кризиса растут цены на топливо, электроэнергию. Это ведёт к увеличению издержек. Издержки сектора услуг в 2019 году составили 14,9 млрд долл., в 2020 году — 11 млрд долл. В 2022 году прогнозируемая сумма издержек может составить 33 млрд долл. Под угрозой закрытия в 2022 году находятся 120 000 компаний. Потенциально, количество рабочих мест может сократиться на 370 000.

Средняя цена за мегаватт электричества в Италии 25 августа 2022 года побила рекорд, и составила 718 евро за мегаватт.

На 25 августа 2022 года газовые хранилища заполнены на 80 %. Объём поставок газа из России снизился с начала года от 40 % до 25 % на август 2022 года. При этом, на 30 % увеличился объём поставок газа из Алжира. Ставится цель к концу октября довести заполняемость хранилищ до 90 %. С этой целью строятся регазификационные терминалы.

В августе правительство Италии в дополнение к 35 млрд евро, заложенным в бюджете на антикризисные меры, согласовало пакет помощи гражданам еще на 17 млрд.

Молдавия 
Действующий контракт Молдавии с «Газпромом» был подписан в 2006 году сроком на пять лет, после чего ежегодно продлевался. Он истекал 30 сентября 2021 года, но поскольку переговоры по поводу заключения нового долгосрочного контракта не были завершены, он был продлён на один месяц, до 1 ноября, пока стороны не придут к новому соглашению. В переходный период Молдавия вынуждена платить за газ в 4 раза дороже, по 790 долларов за тысячу кубометров.
Идут сложные переговоры по поводу заключения нового договора (так, Кишинёв всё ещё должен «Газпрому» около 7000 млн долл. за газ, поставленный в Приднестровье), он будет заключён с «Газпромом» либо с другими поставщиками; вместо традиционного экспортёра АО «Молдовагаз» (MoldovaGaz, 50 % принадлежит «Газпрому») в схему закупок будут включены посредники (напр., Energocom, которая на 100 % принадлежит государству).
Для того чтобы сэкономить газ, ряд предприятий энергетического комплекса, включая ТЭЦ, частично перешли на мазут или уголь. 
Власти Молдавии объявили 13 октября «режим тревоги», об этом сообщил министр инфраструктуры страны, вице-премьер Андрей Спыну, он также допустил введение режима чрезвычайного положения, если Кишинёву не удастся договориться о новом контракте на поставки сырья с «Газпромом».

Двухдневные переговоры правительства Молдавии и «Газпрома» 21 и 22 октября в Москве не закончились подписанием соглашения.
Если соглашение и далее не будет достигнуто, то поставки газа в страну прекратятся с 1 декабря, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Провал переговоров по новому газовому контракту между Молдавией и «Газпромом» может оставить страну зимой без электричества и тепла..
В результате, Кишинёв объявил чрезвычайное положение по газу в стране, с 22 октября по 20 ноября.; школы, детские сады не отапливаются, школьникам продлили в связи с этим каникулы.

Для покрытия текущего дефицита, 23 октября Energocom объявила тендер на срочные закупки газа. 
24 октября украинское СНБО приняло политическое решение о бесплатной экстренной поставке в Молдову около 15 млн м³ газа ежемесячно, который та обязуется вернуть в будущем. 
26 октября «Нафтогаз Украины» подписала с Energocom рамочное соглашение о поставке газа, при этом документ не содержит фиксированных объёмов и цены (только уточнено, что поставщик будет формировать цену исходя из ситуации на рынке — стоимости ресурса на хабе плюс доставка).

29 октября Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что Кишинёв договорился с «Газпромом» о продлении контракта по поставкам газа на пять лет, по поводу долга должен быть проведён дополнительный аудит «Молдовгаза», до 1 мая 2022 г.

 Трансграничный (из Румынии в Молдавию) газопровод Яссы — Унгены — Кишинёв (основная его задача — присоединить молдавскую газотранспортную систему к румынской и европейской; с помощью этого газопровода власти Молдавии намерены снизить зависимость республики от российского «Газпрома» и повысить энергетическую устойчивость страны).

Помимо Молдавии, ситуация на рынке газа также беспокоит власти Болгарии: нынешний договор Софии с заканчивается в конце 2022 года, и уже сейчас «Булгаргаз» готовится к переговорам о новом долгосрочном соглашении.

В сентябре 2021 венгерская компания MVM CEEnergy Ltd. подписала два новых долгосрочных контракта с «Газпромом». В соответствии с контрактом, заключённым на 15 лет, в Венгрию будет поставляться до 4,5 млрд м³ ежегодно, через «Балканский поток».

20 января 2022 года парламент Молдавии после одобрения правительства принял решение о введении на территории страны чрезвычайного положения на 60 дней в связи с нехваткой денег на газ.

31 октября вице-премьер Молдавии Андрей Спину, ответственный за переговоры с Москвой, заявил, что российский газовый гигант «Газпром» готов поставлять не более 5,7 млн ​​кубометров газа в день, что на 40% меньше 11,5 млн, необходимых для обеспечения достаточной мощности. Отмечено, что по контракту с Газпромом цена на поставляемый газ колеблется в зависимости от цен на спотовом рынке и что Молдавия сильно пострадала от скачка цен.

Нидерланды 
По информации Bloomberg правительство Нидерландов планирует выделить 16 млрд евро на антикризисные меры. В частности: 10-процентное повышение минимальной заработной платы, снижение налогов на энергию и целевые субсидии домохозяйствам с низким доходом.

Польша 
В сентябре 2022 года бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск сообщил о лавине отчаянных сообщений, которые поступают ему из-за роста цен на энергоносители. Инициатива местной нефтегазовой компании PGNiG поднять цены в 12-15 раз, заявил он, делает ситуацию еще более драматичной. Это приведет к тому, что цены на энергию в Польше станут в 3 раза выше чем в Германии, Франции и Испании, а десятки или сотни лучших польских заводов будут вынуждены закрыться январе-феврале 2023 года.

Словакия 
В интервью Financial Times Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что из-за резкого роста цен на электроэнергию экономика его страны оказалась под угрозой «краха». Хезер предупредил, что если Словакия не получит миллиарды евро поддержки от Брюсселя, он будет вынужден национализировать энергоснабжение страны. 

Крупнейший поставщик электроэнергии Словакия в начале года  принял решение продать свою избыточную электроэнергию тренерам. Теперь эти  трейдеры теперь продают контракты обратно в Словакию по рыночным ценам, которые примерно в пять раз выше. Словаки сейчас покупают за 500 евро (747 долларов США) то, что они продали за 100 евро, — заявил премьер-министр.

По его словам,  страна с населением 5,5 миллионов человек находится в трудном положении, поскольку на счета за электроэнергию приходится 10 процентов средних расходов домохозяйства.

Франция 
26 августа 2022 года Le Figaro сообщило о рекордном росте цен на энергоносители во Франции: в 2023 году цена составит более 1 000 евро за мегаватт-час. Отмечается, что годом ранее цена составляла около 85 евро за мегаватт-час, а фьючесрные контракты на декабрь следующего года заключаются по цене 1 600 евро за мегаватт-час. Издание отметило, что по мере приближения зимы риски дефицита и отключения электроэнергии увеличиваются.

29 августа премьер-министр Франции Элизабет Борн на встрече с крупными бизнесменами заявила о необходимости немедленно остановить любое потребление энергии, в котором нет необходимости. В противном случае «могут произойти резкие перебои с подачей газа в одночасье и серьезные экономические и социальные последствия», сказала она. При этом добавила, что в первую очередь от любого нормирования потребления газа пострадают именно компании. Борн призвала правительство и бизнес вместе работать над планами по снижению потребления энергии, чтобы избежать дефицита и отключений электроэнергии.

Французское правительство, по данным агентства Bloomberg уже потратило более 25 миллиардов евро на, так называемый, энергетический тарифный щит, чтобы защитить потребителей от роста цен на нефть и природный газ путем ограничения роста цен.

30 августа того же года «Газпром» заявил о прекращении поставок газа французской коммунальной компании Engie с 1 сентября, поскольку «не получила полной оплаты за газ, поставленный Engie в июле по существующим контрактам». Engie, крупнейший поставщик газа во Франции для населения и компаний, ранее заявляла о планах сокращения поставок из России, ссылаясь на разногласия по существующим контрактам. Отмечено, что цены на электроэнергию резко выросли в связи высокими ценами на природный газ и отключением ряда французских атомных электростанций. Это заставило Францию импортировать электроэнергию и потребовало увеличения выработки электроэнергии из ископаемых в соседних странах.

4 ноября 2022 года компания Electricite de France SA выпустила очередное предупреждение о проблемах с ядерными электростанциями, находящимися под ее управлением. Она сократила свой прогноз производства энергии на 2022 год, сославшись на ремонт некоторых реакторов и забастовки. Отмечено, что это усилило ожидания дефицита энергоресурсов в Европе этой зимой. Сообщение вызвало очередной скачок цен на газ и электроэнергию. По оценке аналитиков Sanford C Bernstein & Co. основной проблемой остается отсутствие поставок газа из России.

Чехия 
В октябре 2022 года Fortune сообщил, что Чехия вошла в число стран ЕС пострадавших от энергетического кризиса в наибольшей степени в связи с сильной степенью зависимости от импорта природного газа, 100% которого до начала конфликта на Украине поставлялось из России. По оценке Яна Швейнара, директора Центра глобального экономического управления Колумбийского университета, новым осложнением является недавнее сокращение добычи нефти ОПЕК+, что приведет к еще большему росту цен на газ и электроэнергию. Отмечено, что счета за электроэнергию составляют около 6,1% расходов чешских домохозяйств, что примерно на треть больше, чем в среднем по ЕС. В Чехии прошли масштабные акции протеста, объединивших и правые и левые партии.

Швейцария 
Из-за «текущего глобального энергетического кризиса» Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) начал ежегодную остановку Большого адронного коллайдера на две недели раньше. Изначально эта процедура планировалась на декабрь.  По сообщению ЦЕРН,  в 2023 году в целях экономии энергопотребления эксплуатация Большого адронного коллайдера будет сокращена на 20%.

Швеция 
В декабре 2022 министерство финансов Швеции сообщило, что в

следующем году экономика страны войдет в более глубокую и продолжительную рецессию, чем прогнозировалось ранее, поскольку рост цен на энергоносители приводит к росту инфляции, ударяя по домашним хозяйствам. Ожидается, что валовой внутренний продукт Швеции сократится на 0,7% в 2023 году по сравнению с ноябрьским прогнозом снижения на 0,4%, а общая инфляция прогнозируется на уровне 6%. «Важно сказать, что сейчас мы наблюдаем не экономический, а — энергетический кризис. Многие люди действительно борются… но экономика в целом — нет», заявила министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.

Украина 

За первые две недели октября цена на газ для рядовых граждан повысилась в полтора раза. В Закарпатье приняли решение считать ситуацию в области чрезвычайной, в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021—2022 годов; ЧС ввели в Ивано-Франковске, на Полтавщине, в Кременчуге, в Чернигове, в Одесской и Днепропетровской областях. Партия «Батькивщина» потребовала объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами газа в стране и повышением цен на тарифы ЖКХ. Вскоре Федерация работодателей Украины заявила о катастрофической ситуации, сложившейся на рынках энергетических ресурсов[источник?].

По состоянию на 16 октября в ПГХ страны закачано 18,7 млрд кубов газа (из них порядка 4 млрд куб принадлежит нерезидентам, уже заявившим, что они будут производить отбор всего принадлежащего им объёма; 4,6 млрд кубометров — технический газ, закачиваемый для обеспечения необходимого давления в трубе; 3 млрд — неприкосновенный, страховой запас).

Производство электроэнергии на украинских ТЭС упало на 9,3 %, запасы угля на складах ТЭС втрое ниже нормы прошлогоднего уровня; ситуация с низкими запасами вызвана искусственным сдерживанием цен на электроэнергию со стороны НКРЭКУ в апреле—июле — регулятор лишь 30 июля отреагировал на рост цен на топливо и повысил максимальные предельные цены (price cap) на рынке на 60,8 %.

Правительство заявляло, что страна «на 99 % готова к зиме»[источник?]. Украинская оппозиция (партии «Батькивщина» и «Европейская солидарность») зарегистрировала в Верховной раде два проекта, направленных на предупреждение энергетического кризиса.

С 1 ноября возобновление импорта электроэнергии из Белоруссии и России (до 31 октября действовал запрет за поставки энергоресурсов) не состоялось[источник?].

Нынешняя зима станет для Украины первой, когда в стране не будет действовать госрегулирование цен на газ для населения, заявил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко[источник?].

В декабре компания «Укравтогаз» начала массово закрывать автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) из-за роста стоимости энергоносителя[источник?].

2 августа 2022 года New York Times сообщил об ожидаемой нехватке газа на Украине: по данным издания, уровень запасов газа там примерно вдвое меньше, чем хотелось бы правительству. Отмечено, что фьючерсы на газ в Европе достигли рекордного уровня, в то время как правительство в Киеве сталкивается с бюджетным кризисом. На этом фоне Украина готовится использовать дровяное отопление: продажи дров удвоились по сравнению с прошлым годом, а цены на них выросли почти втрое. Мэр Львова распорядился снизить температуру в публичных местах до 15 градусов. Сообщается, что в городах на западе Украины сооружаются сараи для хранения дров, устанавливаются обогреваемые палатки для жителей многоквартирных домов с централизованным отоплением, многие кузницы переориентировали часть производства на изготовление дровяных печей.

Реакция 
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС частично виновен в происходящем и что блок «должен изменить свою политику»..
В ответ, исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что нападки на «зеленую сделку» обусловлены «идеологическими причинами» и что уход от ископаемого топлива положит предел ценовым кризисам, а не усугубит их.
Европа при этом считает, что Россия обязана оказать ей помощь, например, снизив цены на газ и/или поставив больше газа (США озвучили такое требование к «Газпрому»), при этом «Газпром» работает на максимуме мощностей за последние 13 лет.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал главным виновником ценового кризиса Систему торговли выбросами () и спекуляции с ценами на углерод в ЕС; Еврокомиссия отвергла этот аргумент, утверждая, что ETS — лишь незначительный фактор.

Польша призвала Брюссель изменить или отложить некоторые запланированные «зелёные» инициативы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на сессии Европарламента обвинил в сложной ситуации Россию, «которая ставит европейские компании перед выбором — либо ограничивать работу предприятий, либо перекладывать расходы на потребителей»; министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка заявил, что Еврокомиссия должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке.

Сопредседатель немецкой партии «Союз 90 / Зелёные» Роберт Хабек обвинил Россию в «ограничении» поставок газа в Европу, призвав Берлин «быстро поговорить» с Москвой.
Генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что Россия не могла спровоцировать рост цен на газ в Европе; председатели комитетов бундестага — комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию — Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр также указали на отсутствие доказательств причастности Москвы.

Президент России В. Путин заявил на заседании международного клуба «Валдай», что страны Евросоюза сами виноваты в том, что цены на газ на их энергорынке такие высокие — ЕС последовательно уходил от долгосрочных газовых контрактов с Россией и переводил все на биржевую торговлю и подчеркнул, что Россия является надёжным поставщиком газа потребителям во всем мире; пресс-секретарь президента России Д. Песков заявил, что западные политики допустили просчёт при переходе на возобновляемые источники энергии.

Чиновники Евросоюза были вынуждены признать, что Россия не виновата в газовом кризисе и начали искать новые источники «голубого топлива», последней надеждой стран ЕС оставался Катар, однако в последний момент в Дохе признались в неспособности помочь Европе.

Саммит Евросоюза 21—22 октября, был посвящён, в том числе, обсуждению энергетических вопросов. Европейский совет дал указание Европейскому инвестиционному банку ускорить инвестиции в энергетический переход (на возобновляемые источники).

7 сентября 2022 года Владимир Путин, выступая на ВЭФ, сообщил, что в случае принятия политических решений, противоречащих заключенным контрактам, Россия не будет их выполнять. Президент России уточнил, что РФ не будет вообще ничего поставлять, если это «противоречит нашим интересам»: ни газ, ни нефть, ни топочный мазут, ни уголь. Россия, по его словам, намерена придерживаться только контрактных обязательств.

13 сентября газета The Guardian, изучившая проект документа Еврокомиссии, с предложениями решения энергетического кризиса сообщила о том, что страны ЕС не смогли договориться о введении потолка цены на российский газ. Против выступили государства закупающие большие объемы этого топлива из России. Среди них : Венгрия, Словакия и Австрия. Эти государства выражают опасения, что президент России Владимир Путин выполнит свои обещания и РФ прекратит поставки газа в случае введения потолка цен. Дания и Нидерланды — против использования любого ограничения цен в качестве инструмента. Такую же позицию занял и министр промышленности Чехии.

В середине сентября «Газпром» сообщил о том, что даже максимальные запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантирует «надежное прохождение осенне-зимнего периода». Компания привела в пример Германию, где уровень заполненности ПХГ составляет 89 %, а объем газа, который будет использоваться 19,3 млрд. По расчетам «Газпрома» в Германии с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года потребление газа составило в среднем — 9,5 млрд м³ в месяц. То есть, накопленных запасов стране хватит на два месяца из шести. Ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe, Газпром отметил, что 13 сентября запасы газа в ПХГ Европы составляли 58,4 млрд м³. Для достижения показателей 2019—2020 года требуется закачать еще 14 млрд м³, сообщили в компании.

12 октября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия не имеет ничего общего с заоблачными ценами на энергоносители, с которыми европейцы столкнутся этой зимой, вместо этого обвиняя Запад в разжигании глобального энергетического кризиса. Путин добавил, что самые бедные страны заплатят самую высокую цену в плане роста цен на энергоносители.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в тот же день выразил свое мнение, что Европа может замёрзнуть и при ныне заполненных газохранилищах. По его словам, в дни пикового зимнего спроса странам ЕС возможно будет не хватать около 800 миллионов кубометров газа в день. Миллер сообщил, что в ранее «Газпром» в период максимального спроса поставлял до 1,7 млрд кубометров газа в сутки. На данный момент, по его словам, европейские хранилища заполнены примерно на 91%, а самые пессимистичные оценки показывают, что в марте в них останется всего 5% запасов. 

Главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Насер заявил, что  мировой рынок нефти адаптировался к санкциям против России. По его словам, потоки российской нефти перенаправляются из Европы в Азию, в то время как другие производители делают противоположный выбор. При этом, трудности со страхованием и доставкой компенсируются предоставляемыми покупателями скидками. 

В декабре 2022 года лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что стране нельзя вести энергетическую войну,  когда у неё самой нет энергии. По её словам, это просто групо. Политик обвинила нынешнее руководство государства в недальновидных и некомпетентных решениях, за последствия которых вынуждены расплачиваться  простые французы. «Мы живём в 21 веке, в шестой мировой державе, а нам предлагают вернуться в каменный век, потому что у нас больше не будет электричества». — заявила Марин Ле Пен.  

11 декабря 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа переходит от зависимости от российского природного газа к зависимости от СПГ из США.  Он назвал это стремление европейцев «абсурдным» и «бешеным».  «И сейчас, когда Европы каждый день теряет миллиарды евро, Вашингтон эти деньги самые зарабатывает», — сказал Песков.

Последствия 
В середине 2022 года Bloomberg сообщило о том, что сразу пять ключевых энергоёмких отраслей переживают кризис из-за войны на Украине и засухи: переходить на растущие издержки или закрывать заводы вынуждены производители стали и алюминия, стекла, удобрений, в тяжёлом положении находятся предприятия, производящие материалы для аккумуляторов электромобилей и выработки солнечной энергии.

Вообще, Европа за год, по данным издания, утратила почти 50 % своих производственных мощностей по выплавке цинка и алюминия. В начале августа из-за подорожания электроэнергии норвежская Norsk Hydro ASA сообщила о планах закрытия своего алюминиевого завода в Словакии, Nyrstar — уже остановила гигантский цинковый завод Budel в Нидерландах. Счета за электричества в Великобритании и Германии, по данным издания, выросли до рекордных показателей: по сравнению с прошлым годом в Великобритании в 7 раз, а в Германии — в 6. Аномальная жара еще более усиливает спрос на электричество для кондиционирования помещений. Вместе с этим прогнозируется рост мировых цен на продовольствие; так, немецкая сахарная корпорация Suedzucker AG уже сообщила о росте цен из-за перераспределения расходов на случай прекращения поставок российского газа.

По данным агентства Bloomberg к концу августа цены за газ в Европе установились на рекордно высоком уровне, а стоимость электроэнергии в Германии впервые превысила 700 евро (696 долларов США) за мегаватт-час. По мнению, Bloomberg по поводу экономики подтолкнули евро к минимуму за два десятилетия, в то время как инфляция находится на самом высоком уровне за последние годы.
 
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил людей о потенциальных трудностях в ближайшие месяцы и попросил их «принять цену за нашу свободу и наши ценности». Премьер министр Бельгии Александр де Кроо предположил, что Европе может грозить до 10 трудных зим. 
Если энергетический кризис усугубится, следующей зимой, вероятно, начнется рецессия, заявил на глава Бундесбанка Йоахим Нагель. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что возможны дальнейшие перебои в поставках газа, повторив призыв к экономии энергии. «У нас впереди очень критическая зима. Мы должны ожидать, что Путин и дальше будет сокращать поставки газа»", — сказал он..

Генеральный директор Shell Бен ван Берден сообщил, что Европу из-за сокращения поставок из России может ожидать дефицит газа на ближайшие несколько зим. Это вынудит, по его словам, «каким-то образом находить решения» ситуации.

Агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Verisk Maplecroft сообщила, что из 198 стран отслеживаемых в Индексе гражданских беспорядков — 101 демонстрирует растущие риски беспорядков. Рост наблюдается в том числе и в странах Европы, которая готовится к долгой зиме с перебоями в энергоснабжении. Исследователи говорят, что ближайшие месяцы угрозы будут расти. В развитиях странах беспорядки могут принимать формы демонстраций и задаст совок, в развивающихся — предполагаются худшие сценарии «беспорядки, грабежи и попытки свергнуть правительства». Растущий потенциал беспорядков, согласно материалам исследования, может быть устранен только за счет «значительного снижения» цен на продукты питания и энергоносители. Но холодный отопительный сезон в Европе только усугубит энергетический кризис в Европе.

26 сентября 2022 Организация экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) опубликовала отчет, согласно которому из-за роста цен на энергоносители увеличилось инфляционное давление и  темпы роста мировой экономики замедляются сильнее, чем прогнозировалось несколько месяцев назад. Все это обойдется глобальной экономике в 2,8 млрд долларов США потерянного ВВП до конца следующего года.  Эти последствия могут оказаться еще более серьезными, если Европе придется ограничивать потребление энергоресурсов в зимних условиях.

Руководитель Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что вследствие прогнозируемого длительного экономического спада следует ожидать целой волны банкротств компаний в течение ближайших двух лет. Из-за пандемии у многих предприятий не осталось резервов на то, чтобы покрывать растущую стоимость на энергоносители, а государство не состоянии выделять щедрую экономическую помощь, как прежде, — сообщил глава DIW. 

По его мнению, банкротства в основном грозят инновационным молодым компаниям. Так или  быстрого восстановления экономики не произойдет. Напротив, немецкая экономика находится в рецессии, которая значительно углубится уже в ближайшее время, а выход из неё будет долгим.

Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший экономический кризис 2008 года, ожидает, что мир столкнется не только с резким ростом инфляции, но и со стагфляцией. По его мнению, ситуация в мировой экономике будет хуже, чем во время нефтяного кризиса 1970-х годов в Западной Европе. 

По данным Национальной ассоциации директоров школ (NAHT) Великобритании в девяти из десяти школ Англии закончатся деньги к следующему учебному году — бюджеты будут исчерпаны из-за огромных счётов на электроэнергию и выплат зарплат учителям. По мнению генерального секретаря NAHT Пола Уайтмана, это приведет к совращению количества учителей и академических часов. Стив Чалк, чей фонд Oasis управляет 52 учебными заведениями в Англии, сказал, что расходы на электричество и газ для школ в его сети выросли с 26 000 фунтов стерлингов в год до 89 000, даже с учетом шестимесячного ограничения цен энергию. «При таком темпе мы обанкротимся менее чем через три года»,—заявил он. Как заявила Джулия Харнден, специалист по финансированию Союза руководителей школ и колледжей, чтобы избежать образовательной катастрофы министры должны действовать уже сейчас. 

Согласно опросам, опубликованным изданием Guardian, из-за кризиса стоимости жизни, вызванного высокими ценами на энергоносители, 80% европейцев  вынуждены принимать жесткие решения относительно расходов. Французская ПНО по борьбе с бедностью Secours Populaire  нарисовало тревожную картину «континента на грани». По результатам опросов Ipsos покупательная способность населения упала в Греции на 68%, Франции — на 63%, Италии — на 57%, Германии — на 54%, Великобритании — на 48%, Польше — на 38. В этих шести странах 64% респондентов заявили, что теперь они «часто» или «иногда» не могут решить на чем экономить дальше, поскольку уже сократили расходы на всё, что могли. 48% родителей рассказали, что они регулярно сокращают траты на собственное питание, чтобы прокормить своих детей.  66% заявили, что были вынуждены ограничивать своих детей, включая их прогулки и праздники. 49 % родителей обеспокоены тем, что не смогут удовлетворить потребности детей  в будущем. 

В ноябре 2022 года Bloomberg отметил, что в результате разворачивающегося энергетического кризиса наибольшие потери понесут беднейшие страны мира, которые оказались отрезаны от рынка природного газа из-за внезапно возросшего спроса со стороны Европы. По данным трейдеров, из-за резкого роста цен некоторые поставщики в Южную Азию отменили давно запланированные поставки в пользу более прибыльных регионов. Было отмечено, что долгосрочные контракты на поставку СПГ азиатским странам заключить также не удалось. Наиболее вероятными последствиями возникшей ситуации агентство назвало закрытие заводов, более частые и продолжительные перебои с электроэнергией, социальные волнения.  По оценке Сола Кавоника, аналитика по энергетике из Credit Suisse Group AG, Европа высасывает газ из других стран любой ценой. 

23 ноября 2022 года представители стран ЕС не смогли принять решение о введении потолка цен на российскую нефть. США и Евросоюз пытаются сократить доходы российские доходы от продажи нефти, но при этом не допустить резкого скачка цен на энергоносители. Предложенное ограничение в 65 долларов долларов за баррель отклонила Польша, посчитав такую сумму «слишком щедрой» для России. Варшава и страны Балтии настаивали на введение потолка в 30 долларов. Греция, чьи суда транспортируют большое количество нефти, в свою очередь, считает для себя приемлемой планку в 70 долларов и не желает опускать ее ниже. Для введения потолка необходимо согласие всех стран ЕС. 

В ноябре 2022 директор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен в интервью The Washington Post сообщила о том, что несмотря на то, что удалось  заполнить европейские хранилища на 95%, уже в марте и апреле будущего года формировать запасы станет сложнее. Евросоюз, по её мнению, столкнётся с еще большими трудностями, чем наступающей зимой. Также она заявила, что невозможно заменить российскую энергию без снижения потребления. Это будет очень и очень сложно, предупредила Йоргенсен. Некоторые из эффектов замещения должны заключаться в сокращении спроса, энергосбережении, энергоэффективности, и это должно быть первой мерой по всем направлениям, — заявила она. 

По оценке обозревателя Bloomberg Хавьера Биаса относительно легкие последствия энергетического кризиса в настоящий момент обусловлены крупными субсидиями, которые, в свою очередь, увеличивают долг будущих поколений, который будет покрываться за счет будущего повышения налогов. По его словам, цены на электроэнергию остаются достаточно высокими, чтобы уничтожить производственный сектор. Он констатировал, что прогнозы скорого снижения цен не оправдались, ожидается, что высокие цены продержатся долго. По оценке CEO Volkswagen AG Томаса Шефера, в случае если цены не упадут, инвестиции в Европу будут нежизнеспособными. 

По мнению International Energy Agency (IEA), в 2023 году Европейский союз может столкнуться с еще более жестокими испытаниями из-за мирового энергетического кризиса чем в 2022 году.  Если Россия сократит небольшую долю газа, которую она по-прежнему поставляет в Европу, а спрос на газ в Китае восстановится после минимумов, вызванных блокировкой COVID-19, ЕС может столкнуться с нехваткой газа в 27 миллиардов кубометров в 2023 году, считает IEA. «Это серьезный вызов», — заявил исполнительный директор организации Фатих Бироль. Для ликвидации этого дефицита, по его мнению, необходимы инвестиции в размере 106 миллиардов долларов. 

В декабре 2022 года министр обороны Австрии Клаудия Таннер сообщила, что вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях Европейского Союза в ближайшем будущем очень высока. «Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда это произойдет», —заявила она.  «Мы не должны делать вид, что это всего лишь теория. Мы должны подготовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и Европе», — предупредила министр.  

По данным Reuters из-за того, что Европа пыталась в 2022 году найти новые источники топлива на перегретом мировом рынке, произошёл резкий скачок сжиженного углеводородного газа, произведенного в России. Данное топливо было освобождено от санкций введенных против Российской Федерации. Поэтому  российские экспортеры более чем вдвое увеличили продажи сжиженного углеводородного газа в страны Балтии в 2022 году. Согласно расчетам Reuters, РФ  увеличила совокупные продажи СУГа в Латвию, Литву и Эстонию до 331 000 тонн со 159 000 тонн в 2022 году. Поставки в Латвию выросли на 77% до  до 232 000 тонн, в Литву — в 8,5 раз до 72 000 тонн, в Эстонию—  на 42% до 27 000 тонн.

См. также 
 Техасский энергетический кризис произошёл в феврале 2021 года в штате Техас, в результате трёх сильных зимних штормов; с этим происшествием прямо или косвенно связана гибель не менее 151 человека.
 Северный поток — 2#Санкции США против проекта
 Диверсия на «Северных потоках» (сентябрь 2022)
 Зелёная экономика («Зелёный переход»)
 Углеродный налог
 Социально-экономические последствия пандемии COVID-19
 Ограничение цены на российскую нефть (2022)

Ссылки 
 Europe’s warm winter is robbing Putin of a trump card
 Андрей Александрович Конопляник, доктор экономических наук. Европа загоняет себя в ценовую ловушку. К вопросу о причинах нынешней ценовой конъюнктуры на рынке газа в Европе  // НГ, 15.09.2021
 Энергетический кризис разворачивает Прибалтику в сторону России // 18 октября 2021
 Мороз разогреет: что будет с ценами на газ зимой. Как Китай может повлиять на энергокризис в Европе // Газета.ru, 29 октября 2021
 Энергетический кризис был спланирован заранее // cherepovets.su, 12.07.2022
 Мировой энергетический кризис, возможно, даже еще не начался // РГ, 14.09.2022

Примечания 

Экономические кризисы
2021 год в экономике
2022 год в экономике
Энергетика
История нефтегазовой промышленности